Марија Тереса има више значења:

 Марија Тереса (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Марија Тереса (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Марија Тереса (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Марија Тереса (Тепанко де Лопез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Марија Тереса (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Марија Тереса (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Марија Тереса (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Марија Тереса, Серхио Рамирез, Гранха (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Марија Тереса (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Марија Тереса, Гранха (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику